Parinacota – vulcano della Bolivia
Parinacota – località del Cile
Provincia di Parinacota – provincia del Cile
Regione di Arica e Parinacota – regione del Cile